Tupik (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Tupik (Chakassien), Dorf in der Republik Chakassien
 Tupik (Nowgorod), Siedlung in der Oblast Nowgorod
 Tupik (Rjasan), Siedlung in der Oblast Rjasan
 Tupik (Swerdlowsk), Siedlung in der Oblast Swerdlowsk
 Tupik (Transbaikalien), Dorf in der Region Transbaikalien
 Tupik (Wologda), Siedlung in der Oblast Wologda